Карташёво — топоним в России.

Населённые пункты 
 Карташёво — хутор в Куйбышевском районе Ростовской области.
 Карташево — село в Алексинском районе Тульской области.

Озеро 
 Карташево — озеро в Вагайском районе Тюменской области.

См. также 
 Карташевка
 Карташевская (значения)
 Карташевский
 Карташёв
 Карташово